Петриашви́ли () — грузинская фамилия. 

Известные носители:
 Петриашвили, Василий Моисеевич (также Петриев; 1845—1908) — российский химик.
 Петриашвили, Гено (род. 1994) — грузинский борец вольного стиля.
 
 Петриашвили, Давид Гурамович (1969—2015) — грузинский футболист и футбольный менеджер.

См. также 
 Петришин
 Петришки